Corleto steht für:
 Corleto Monforte, Ort in der italienischen Region Kampanien
 Corleto Perticara, Ort in der italienischen Region Basilikata

Corleto ist der Familienname folgender Personen:
 Ignacio Corleto, argentinischer Rugby-Spieler